Стубица може бити:

 Стубица (Параћин), насеље у општини Параћин, Република Србија
 Стубица (Лазаревац), насеље у општини Лазаревац, Република Србија
 Стубица (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Стубица (Плужине), насеље у општини Плужине, Република Црна Гора
 Стубица (Врбовско), насеље у општини Врбовско, Република Хрватска
 Стубица (Бусовача), насеље у општини Бусовача, Федерација БиХ, БиХ
 Стубица (Љубушки), насеље у општини Љубушки, Федерација БиХ, БиХ
 Доња Стубица, град у Загорју, Република Хрватска
 Стубица, археолошки локалитет у клисури Госпођин вир